O Diário Vermelho é o jornal publicado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Jornais do Brasil
Partido Comunista do Brasil